Radostná cesta k Staré Matce Boží Žarošské: Starodávná baroková pouť (1942) je český katolický zpěvník ředitele měšťanských škol a spisovatele Antonína Kolka (1895–1983). Obsahuje modlitby, poutní ceremoniál, sto tři poutních písní a obrazovou přílohu. Melodie revidoval sbormistr a hudební pedagog Josef Veselka (1910–1992), titulní obrázek navrhl a nakreslil akademický malíř Josef Konečný (1909–1989). Zpěvník vyšel nejprve v roce 1942, v reedici pak roku 2013.

Zvukové nahrávky 
Jedenáct písní bylo vydáno na zvukové kazetě Pouť & Vánoce v Žarošicích (Praha: Antiphona 1996). Hudební nosič obsahuje např. píseň Překrásná růžička, jež se líbila Leoši Janáčkovi nebo Před věky zvolená, Panno Maria, jež je hymnou žarošické Zlaté soboty.

Skladatelské inspirace 
Z motivů některých písní zkomponoval Reverendus Dominus Antonín Láník (1921–2014) Lidové ordinarium poutníků moravských (1972). Píseň Ach, má Žarošská Matičko zharmonizoval královéhradecký hudební skladatel Jiří Strejc. O popularizaci písně Před věky zvolená, Panno Maria se zasloužil koncertní varhaník David Postránecký, který na ni improvizuje při koncertních vystoupeních; skladatelsky ji zpracoval v opusu Preludium na starou poutní píseň (Brno 2012). Skladba je napsána pro nástrojové obsazení: flétna, housle I, housle II, viola, violoncello a kontrabas; poprvé zazněla na slavnostním koncertu v rámci Svátku hudby 21. června 2013 v Císařském sále znojemského hradu. V roce 2018 píseň Před věky zvolená, Panno Maria instrumentoval pro 5 žesťových nástrojů hudební skladatel Zdeněk Pololáník.

Publikace 
 KOLEK, Antonín. Radostná cesta k Staré Matce Boží Žarošské: Starodávná baroková pouť. Brno: Obecná tiskárna, 1942.
 KOLEK, Antonín. Radostná cesta k Staré Matce Boží Žarošské: Starodávná baroková pouť. Brno: Dědictví Svatováclavské s.r.o., 2013 (reedice).
 LÁNÍK, Antonín. Septem ordinaria. Brno: Salve Regina, 2003. ISMN: M-706522-02-9.

Literatura 
 FRYDRYCH, Karol. Radostná cesta k Staré Matce Boží Žarošské. Zpravodaj Musica sacra, Brno: Musica sacra, 2014, roč. 22, č. 4, s. 4–6. ISSN 2336-5374.
 FRYDRYCH, Karol. Inspirace Radostnou cestou k Staré Matce Boží Žarošské. Zpravodaj Musica sacra, Brno: Musica sacra, 2014, roč. 22, č. 5, s. 13–15. ISSN 2336-5374.
 FRYDRYCH, Karol. Varhanní improvizace na poutní písně zazněly na adventním koncertu v Uhřicích. Věstník Historicko-vlastivědného spolku Žarošice, 2016, č. 25, s. 66–67. ISSN 2533-4247.
 FRYDRYCH, Karol. 240 let brněnské diecéze – Kancionálová produkce v brněnské diecézi, 3. díl. Zpravodaj Musica sacra, Brno: Musica sacra, 2017, roč. 25, č. 5, s. 9–14. ISSN 2336-5374.
 FRYDRYCH, Karol. Kancionály brněnské diecéze jako muzikologický pramen. In Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín IV. Príspevky k hudobnej regionalistike. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2018. s. 38–74. 

Kancionály
1942 v hudbě